4629 Walford – asteroide della fascia principale
 Clive Walford – giocatore di football americano statunitense
 Steve Walford – allenatore di calcio inglese
 Walford –  comune dell'Iowa